Die 10.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1959 in Genf, Schweiz ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1959
Radsportveranstaltung 1959
Radsportwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Genf